Irschara ist der Familienname folgender Personen:

 Dominikus Irschara (1803–1879), Propst und Abt des Klosters Neustift 1851–1879
 Josef Adam Irschara (1848–1925), Südtiroler Baumeister